Kim Bôi, een district in Vietnam
 Kim Boi (damesorde), een onderscheiding van de Keizer van Vietnam